Podopteryx är ett släkte av trollsländor. Podopteryx ingår i familjen Megapodagrionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Podopteryx